El término balance puede referirse a:
Balance, informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento determinado. 
Balance hídrico, el equilibrio entre los líquidos que entran y los que salen de un sistema hídrico, como puede ser la cuenca de un río 
Balance de blancos, ajuste electrónico que consigue una reproducción fotográfica de color correcta sin mostrar dominantes de color, con independencia del tipo de luz que ilumine la escena fotografiada.
Balance de materia, método matemático establecido por la ley de la conservación de la materia, según lo cual la masa de un sistema cerrado permanece constante, sin importar los procesos que ocurran dentro del mismo.
Balance/balanceo de carga, concepto usado en informática que se refiere a la técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos.
Quilla de balance, piezas planas colocadas a lo largo del pantoque en toda la extensión de la sección prismática del casco, con el fin de reducir el efecto del balance de las embarcaciones.
Balance, álbum del grupo Van Halen publicado en 1995.
Balance, séptimo álbum de estudio de Armin van Buuren publicado en 2019.

Referencias 

it:Bilancia